Никша Вујановић (Цетиње, 3. марта 2001) црногорски је фудбалер који тренутно наступа за Вождовац.

Статистика

Клупска

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 

Рођени 2001.
Црногорски фудбалери
Цетињани
Фудбалери Спартака Суботице
Фудбалери Рудара (Пљевља)
Фудбалери Вождовца
Фудбалери Суперлиге Србије
Фудбалери Прве лиге Црне Горе
Крилни играчи у фудбалу